Serravalle je lahko:

 Serravalle, občina v San Marinu
 Serravalle, občina v kantonu Ticino v Švici